Вра́нгель — представители дворянского рода Врангелей и названные в честь одного из них (мореплавателя Фердинанда Врангеля) географические объекты:

 
 Врангель — бывший посёлок городского типа, расположенный на берегу бухты Врангеля залива Находка вблизи Восточного порта.
 бухта Врангеля — бухта на востоке залива Находка Японского моря.
 горы Врангеля — высокогорный вулканический массив на юго-востоке Аляски.
 вулкан Врангеля — действующий вулкан в горах Врангеля (4317 м).
 Врангель (англ. Wrangell) — город и район в США, расположенные на юго-востоке Аляски.
 Врангель (англ. Wrangell Airport) — государственный гражданский аэропорт недалеко от города Врангель.
 Башня Врангеля — башня в Калининграде.

Персоналии
 
 Врангель, Андрей Иванович (1736—1813) — барон, генерал-поручик, эстляндский губернатор.
 
 Врангель, Борис Карлович — военачальник.
 
 Врангель, Герман (1587—1644) — шведский фельдмаршал.
 Врангель, Готгард Иванович (1821—1864) — барон, генерал-майор, герой Крымской войны.
 
 Врангель, Елена Карловна (1835—1906) — русская художница.
 
 Врангель, Константин Карлович (1837—1902) — действительный статский советник.
 Врангель, Людвиг Андреевич (1786—1847) — Волынский и Могилёвский вице-губернатор.
 Врангель, Маргарита Карловна (1877—1932) — русский немецкий химик.
 
 
 Врангель, Ольга Михайловна (1873—1968) — супруга П. Н. Врангеля.
 Врангель, Пётр Николаевич (1878—1928) — барон, последний лидер Белого движения на юге России.
 Врангель, Роман Егорович (1797—1884) — барон, русский генерал от артиллерии, директор артиллерийского департамента.
 Врангель, Степан Фёдорович — генерал-майор.
 
 Врангель, Фёдор Густавович (1800—1869) — русский генерал-лейтенант.
 Врангель, Фридрих-Генрих-Эрнест (1784—1877) — прусский генерал-фельдмаршал.
 Врангель, Хедда (1792—1833) — баронесса, шведский композитор.

См. также 
 Врунгель

Примечания